Meryl Silverburgh és un dels personatges que apareixen a Metal Gear Solid, un videojoc per a PlayStation.

Meryl Silverburgh va néixer aproximadament en els anys 80. Meryl pensa que el seu pare és Matt Campbell, però est era realment el seu tiet, i va morir poc després de néixer ella. El seu pare biològic és Roy Campbell, encara que ella creu que aquest és el seu tiet. Va néixer i es va criar en una família amb tradició militar. Al creure ella que el seu pare havia mort com soldat, ella des de petita vol introduir-se en el món de les armes, per a així compreder al seu pare. No es relacionava amb els homes, la seva única meta era arribar a ser la millor guerrera.

Meryl creia que aquest era el seu somni, encara que al conèixer en Shadow Mosses a Snake, s'adona que no és així. Abans d'això va ser quan va ingressar en FOX-HOUND. Roy Campbell el va ajudar en la seva estada en el grup d'elit. Més tard seria la triada per a anar a l'illa de Shadow Mosses a detenir l'atac terrorista (abans que Snake), però va ser capturada. Aquesta era la seva primera missió "real", ja que tot l'entrenament que havia realitzat, i totes les missions que va fer, havien estat en realitat virtual. Alguna cosa més tard van enviar a Solid Snake a parar l'atac terrorista, i ambdós es trobarien unes quantes vegades en Shadow Mosses, fins a tal punt, que a poc a poc es començaven a notar els primers sintomas d'amor entre ambdós, i que posteriorment Psycho Mantis confirma al llegir la ment de Meryl.

Mentre estaven els dos dirigint-se a les torres del complex de Shadow Mosses, va aparèixer Sniper Wolf, qui va ferir a Meryl amb tres trets. Snake va haver de deixar-la llençada en el sòl sagnant per a anar a la recerca d'un rifle de franctirador, i al seu torn, s'havien dut a Meryl presonera de nou. Finalment, després de la lluita de Snake contra Liquid, aquest aconsegueix rescatar a Meryl. Ambdós aconsegueixen sortir amb vida de Shadow Mosses, i acaben parlant sobre el sentit de la vida; que canviaria per als dos a partir d'aquest moment.

Metal Gear
Personatges de videojocs